Такмичење у пливању у дисциплини 100 метара прсним стилом за мушкарце на Светском првенству у пливању 2015. одржано је у два дана, 2. августа (квалификације и полуфинале) и 3. августа (финале) као део програма Светског првенства у воденим спортовима. Трке су се одржавале у базену Казањске арене у граду Казању (Русија).

За трке је био пријављен укупно 81 такмичар из 75 земаља. Титулу светског првака из 2013. није успео да одбрани аустралијски пливач Кристијан Спренџер који је такмичење завршио још у квалификацијама где је испливао тек 28. време.
 
Нови светски првак постао је репрезентативац Велике Британије Адам Пити који је у финалу испливао резултат од 58,52 секунди. Сребрна медаља припала је Јужноафриканцу Камерону ван дер Бургу, док је бронзу освојио још један Британац Рос Мердок.

Репрезентативац Србије Чаба Силађи у квалификацијама је испливао 16. време (резултат 1:00,35) што је било довољно за полуфинале у којем је на крају заузео такође 16. позицију (резултат 1:00,62 минута).

Освајачи медаља

Званични рекорди 
Пре почетка такмичења званични свестки рекорд и рекорд шампионата у овој дисциплини су били следећи:

Током трајања трка у овој дисциплини у три наврата „поправљан“ је рекорд светских првенстава (у квалификацијама и двапут у полуфиналима):

Земље учеснице 
За трке на 100 метара прсним стилом био је пријављен укупно 81 такмичар из 75 земаља, а свака од земаља могла је да пријави максимално два такмичара по утрци.

  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

Квалификације 
У квалификацијама се пливало у 9 квалификационих група, а сваку од група од 3 до 9 чинило је по 10 пливача. У првој квалификационој групи била су три такмичара, а у другој 8. Пласман у полуфинале обезбедило је 16 пливача који су у квалификацијама остварили најбоља времена. Трке је завршило 76 такмичара, један пливач је дисквалификован, а четворица се нису појавила на старту својих квалификационих група.

Квалификационе трке пливане су 2. августа у јутарњем делу програма, са почетком у 11:34 по локалном времену.

Напомена: КВ - квалификација; ДСК - дисквалификација; РСП - рекорд светских првенстава; НН - није наступио

Полуфинала 
Полуфиналне трке пливале су се у послеподневном делу програма 2. августа, а прва трка је почела у 18:35 по локалном времену. Пласман у финале обезбедило је 8 пливача са најбољим резултатима.

Прво полуфинале

Друго полуфинале

Напомена: КВ - квалификација; РСП - рекорд светских првенстава; НР - национални рекорд

Финале 

Финална трка пливана је 5. августа са почетком у 18:10 по локалном времену.

Види још 
 Пливање
 Светско првенство у пливању 2015.

Референце

Спољашње везе 
 

Светско првенство у пливању 2015.